A Nem minden szarka a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat első évadjának tizenkettedik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte és rajzolta: Vásárhelyi Magda
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Munkatársak: Csonka György, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Losonczy Árpád, Paál Klári, Pintér Erzsébet, Zsebényi Béla
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Novák Irén
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Szarka Terka: Lorán Lenke
 Szarka Berta: Magda Gabi
 Szarka Ferkó: Maros Gábor
 Holló Oszkár: Erdődy Kálmán

Kérem a következőt! (1. évad)